Schreivogel steht für

Schreivögel, Sperlingsvögel

Schreivogel ist der Familienname folgender Personen:

Sven Schreivogel (geb. 1972), deutscher Hörspielproduzent

Siehe auch

 Schraivogel
 Schreyvogel
 Schreyvogl